Het taekwondotoernooi in de klasse tot 80 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op zaterdag 20 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Carlo Molfetta uit Italië; hij kwam tijdens deze Spelen niet in actie en kon derhalve zijn titel niet verdedigen. Verliezend finalist Anthony Obame van Gabon, die de eerste medaille ooit voor zijn land won, nam wel deel aan de wedstrijd, maar verloor zijn eerste wedstrijd. De taekwondoka's vochten in een knock-outsysteem, dat na drie rondes in een finale uitmondde. Elke taekwondoka die van een van de finalisten verloor werd geplaatst in een herkansing; de verliezers van de halve finales vochten tegen de winnaars van deze herkansingen, wat twee bronzen medailles opleverde. De Azerbeidzjaan Radik Isayev won het goud; hij versloeg in de finale Abdoul Issoufou uit Niger, die de eerste medaille sinds 1972 voor zijn land won.

Toernooischema

Hoofdtoernooi

Herkansingen 

Mannen boven 80